Izy peut désigner :
 Izy, une ancienne commune du Loiret, réunie à la commune de Bazoches-les-Gallerandes ;
 Izy, une marque commerciale de la société de transport ferroviaire franco-belge Thalys.